Mörkagöl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Mörkagölen (Ramdala socken, Blekinge), sjö i Karlskrona kommun, 
Mörkagölen (Tvings socken, Blekinge), sjö i Karlskrona kommun,

Se även
Mörkagyl, sjö i Ronneby kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn